Wielobój drużynowy kobiet był jedną z konkurencji rozgrywanych w ramach gimnastyki podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020. Zawody odbyły się w hali Ariake Gymnastics Centre

Terminarz 
Wszystkie godziny są podane w czasie tokijskim (UTC+09:00),

Wyniki 
Osiem najlepszych zespołów awansowało do finału. Do wyniku zespołu na danym przyrządzie sumowało się trzy najwyższe oceny zawodniczek z danego zespołu.
W finale każda ekipa wskazywała trzy zawodniczki do występu na poszczególnych przyrządach.

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 
 
 
 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020